Riamori oder Ria-Mori bezeichnet mehrere geographische Objekte in Osttimor:

 Riamori (Bereleu), Aldeia im Suco Bereleu, Verwaltungsamt Railaco, Gemeinde Aileu
 Riamori (Ort, Bereleu), Ort im Suco Bereleu, Verwaltungsamt Railaco, Gemeinde Aileu
 Riamori (Railaco Craic), Ort im Suco Railaco Craic, Verwaltungsamt Railaco, Gemeinde Ermera
 Riamori (Haupu), Ort im Suco Haupu, Verwaltungsamt Letefoho, Gemeinde Ermera
 Riamori (Fahinehan), Ort im Suco Fahinehan, Verwaltungsamt Fatuberliu, Gemeinde Manufahi
 Ria-Mori (Aldeia, Maubisse), Aldeia im Suco Maubisse, Verwaltungsamt Maubisse, Gemeinde Ainaro
 Ria-Mori (Ort, Maubisse), Ort im Suco Maubisse, Verwaltungsamt Maubisse, Gemeinde Ainaro
 Ria-Mori (Aldeia, Suro-Craic), Aldeia im Suco Suro-Craic, Verwaltungsamt Ainaro, Gemeinde Ainaro
 Ria-Mori (Ort, Suro-Craic), Ort im Suco Suro-Craic, Verwaltungsamt Ainaro, Gemeinde Ainaro